Каштелойнш (порт. Castelões) — название нескольких населённых пунктов и районов (фрегезий) в Португалии.

 Каштелойнш (Вила-Нова-ди-Фамаликан) 
 Каштелойнш (Гимарайнш) 
 Каштелойнш (Пенафьел) 
 Каштелойнш (Тондела)